Montirat est une commune française de l'Aude.
 Montirat est une commune française du Tarn.